1984 год в истории железнодорожного транспорта

События 
 1 марта — началась регулярная эксплуатация электропоезда ЭР200.
 В Великобритании поезд сошёл с рельсов, погибло 13, ранено 44 человека.
 Рижский вагоностроительный завод прекратил выпуск электропоездов ЭР2 и перешёл на серийное производство ЭР2Р.
 14 декабря — открыт Музей Истории Барановичского отделения Белорусской железной дороги.
 Начало эксплуатации ВСМ между Римом и Флоренцией в Италии протяжённостью 254 км.

Новый подвижной состав 
 В СССР Тбилисский электровозостроительный завод начал выпуск электровозов серии ВЛ15.
 В ЧССР на заводе Škoda начался выпуск электровозов серии E 499.3.

Персоны

Примечания